, nacido como , es un personaje de la serie japonesa de manga One Piece. Es el cocinero de los Piratas de Sombrero de Paja. Fue el quinto miembro en unirse a la tripulación. Su sueño es encontrar el legendario mar All Blue. Es el único tripulante que proviene del North Blue.

Apariencia 
Sanji es un hombre alto (midiendo 1'77 cm al inicio de la serie y 1'80 cm después del salto temporal) y delgado. Antes del salto temporal tenía el ojo izquierdo permanentemente oculto por su cabello rubio, y mostrando una ceja on una espiral hacia el lado de la oreja. Después del salto temporal de dos años, Sanji cubre su ojo derecho y muestra su ojo izquierdo, teniendo la ceja de ese lado una espiral hacia el lado de la nariz. Inicialmente tenía una pequeña perilla, después del salto temporal le creció una prilla más gruesa y algo de bigote en su labio superior.

Suele vestir con trajes bastante elegantes, con chaqueta, camisa, corbata, pantalones largos y zapatos perfectamente estructurados, normalmente de color negro, menos la camisa que es cambiada de color casualmente. Pero también es capaz de vestir otros atuendos según si el clima o entorno de las islas que visiten lo requiere.

Personalidad 
Sanji es el cocinero de la tripulación de Monkey D. Luffy. Su sueño es encontrar el "All Blue", el mar donde se encuentran todas las especies de peces de los cuatro mares, y es el paraíso para cualquier cocinero.

Al igual que Zoro, Sanji es bastante más perceptivo de lo que parece y parece darse cuenta de cosas acerca de las situaciones que se les escapan a otros de sus compañeros. No teme mostrar sus emociones en cuanto las siente y es capaz de llorar o de perder la cabeza en cualquier momento, incluso ofreciendo su propia vida para salvar a su capitán.

Es un mujeriego empedernido y pervertido que flirtea constantemente con cualquier mujer hermosa que vea. Debido a esto, Zoro le ha puesto varios títulos como el de "Cocinero Pervertido" o "Sr. Sangrado de Nariz" (Luego del timeskip) Incluso tiene la tendencia de cortejar a una mujer sin importar que esté casada, que lo haya rechazado abiertamente o que sea hostil hacia él. Al conocer a Nami, se enamora locamente de ella y, al conocer a Nico Robin en el barco la aceptó de inmediato. De hecho fue el primer miembro en aceptar a Robin (después de Luffy). A pesar de ello, Sanji es un galán, pues posee un fuerte sentido de caballerosidad, el cual le impide golpear a una mujer a pesar incluso que esta sea un enemigo de la tripulación. Además, aunque nunca lo admite, guarda un gran respeto por su mentor Zeff y lo quiere como a un padre. Esto se puede ver mayormente durante su estancia en el Restaurant Baratie, donde no dudaba en golpear a quien insultara o hablara mal de Zeff. 

Una peculiaridad de Sanji es su afición al tabaco, ya que es difícil verle sin un cigarrillo en la boca mientras que su bebida predilecta es el vino: al igual que Luffy bebe refrescos y Zoro bebe Sake, Sanji es un amante del vino de primera calidad y nunca se le ha visto bebiendo otro tipo de bebida.

Sanji es un egocéntrico que se considera a sí mismo guapo, bien parecido y encantador, a menudo comparándose con un príncipe de un cuento de hadas. Hasta ahora no ha conocido a ninguna mujer que esté de acuerdo con él y suele ser devuelto a la realidad por las personas más realistas a su alrededor. Suele hablar en un lenguaje algo grosero y todo lo apoda con insultos, haciendo de él un personaje bastante peculiar en lo que se refiere al lenguaje.

Uno de sus rasgos más destacables es la meticulosidad con la que prepara sus alimentos. Puesto que la comida es esencial para la existencia, Sanji piensa que el trabajo de un chef es sagrado y regaña o golpea a cualquiera que desperdicie alimentos, los robe o juegue con ellos. En su infancia, cuando era un mozo en la cocina de un barco, su orgullo y narcisismo también se dejaba ver; a pesar de que solo era un aprendiz se veía así mismo como un gran chef y mientras el resto del personal repartían entre sí la lujosa comida que quedaba de los banquetes Sanji la evitaba y exigía que se desechara como basura aun si no había sido tocada ya que aseguraba que al ser un gran chef era degradante para él comer sobras, pero tras sobrevivir a casi tres meses de inanición junto a Zeff desarrollaría aprecio y respeto por la comida y su preparación, dejando de verla como un lujo y apreciándola como una necesidad y placer que debe ser atendido con esmero.

Relaciones

Tripulación 
Sanji respeta a Luffy como capitán, pero muchas veces se enfada con él por comer demasiado, por su falta de higiene en el comedor o por querer comerse los platos que les hace especialmente a Nami, tampoco le agrada cuando Luffy lo imita, aun así le respeta como líder y capitán. Está constantemente peleando tanto física como verbalmente con Zoro (quién continuamente lo llama "Ero-Cook" (Cocinero pervertido), y Sanji llama a Zoro "Marimo-san" (pues Marimo es un musgo de color verde, una referencia al color del cabello de Zoro), a pesar de todas sus diferencias, cada uno respeta al otro por sus habilidades combativas y han desarrollado una rivalidad en ese aspecto. Cuando pelean juntos contra un enemigo común, son virtualmente invencibles. No obstante, a pesar de sus peleas y continuos roces, ambos forman un poderoso dúo a la hora de luchar contra los enemigos.

Es bastante protector hacia las mujeres de la tripulación, cosa que provoca que Nami se aproveche en ocasiones de este hecho. Robin no suele aprovecharse activamente de él, pero de igual manera recibe el mismo trato cariñoso. Se lleva bastante bien con Usopp, aunque ocasionalmente lo golpea a él, a Brook y a Luffy por imitarlo o no actuar de forma madura. Sanji al principio quería cocinar a Chopper, y en ocasiones se refiere a él como "Comida de Emergencia" para molestarlo. No obstante, considera a Chopper un gran amigo y lo aconseja a él y a Usopp cuando lo necesitan. Suele enfadarse con Brook por sus malos hábitos con las mujeres, pero se llevan bien cuando de mujeres se trata. En pocas palabras, se preocupa por su tripulación de la misma manera en que lo hace cada uno de los Piratas de Sombrero de Paja.

Amigos 
Sanji tenía el hábito de hacer enojar a todos en el Baratie, sin embargo estaba en buenos términos con todos y lloró tanto como sus compañeros de cocina cuando partió a seguir sus sueños. El equipo del Baratie se ha mantenido al tanto de las acciones de Sanji y desde que se convirtió en un hombre buscado, usan su cartel de búsqueda para publicitarse como "el hogar de Pierna Negra Sanji".

Duval inicialmente odiaba a Sanji debido a su semejanza con el retrato hablado en el cartel de búsqueda del cocinero, lo que había originado que los marineros y cazarrecompensas lo persiguieran. Sin embargo, luego de su derrota contra él, Duval se convirtió en su amigo pues Sanji le arregló la cara y lo volvió guapo. Ahora Duval llama a Sanji "Joven Maestro" y su ayuda fue crucial para rescatar a Camie cuando la secuestraron e iba a ser vendida como esclava.

Cuando Sanji llegó a la Isla Okama por Bartholomew Kuma, odiaba a los Okamas siendo perseguido por ellos por toda la isla para convertirlo en Okama, allí conoció a Emporio Ivankov, con quien tuvo algunos roces al principio ya que Ivankov lo creía un espía del Gobierno incluso después que Sanji le explicara que es miembro de la tripulación de Monkey D luffy, aun así ayudó a Sanji con su entrenamiento de dos años. Tras acabar u entrenamiento, todos los Okamas se despidieron de él deseando que los visitara en el futuro, pero Sanji les dejaría claro que nunca regresaría.

Enemigos 
Supuestamente Sanji ha hecho numerosos enemigos (sobre todo durante su estancia en el Baratie). Especialmente Fullbody tiene jurada una vendetta contra él por la humillación que sufrió en el restaurante. En Thriller Bark sintió gran desprecio por Absalom debido a que comió una fruta del Diablo que le hace invisible, lo cual le hubiera gustado a él para poder espiar a las mujeres en las duchas. Como todos los Sombrero de Paja, tiene como enemigos a la Marina, al Gobierno Mundial a otros piratas y a los cazarrecompensas.

Habilidades 
Aparte de sus habilidades como luchador, cabe mencionar que Sanji es un cocinero excepcional, capaz de preparar una gran variedad de platos, incluso, con animales salvajes o peces.

Normalmente Sanji se enfrenta con rivales poderosos que utilizan técnicas de combate cuerpo a cuerpo como es el caso de jabra(CP9) utilizando su nueva técnica "Diable Jambe" o Mr.2(Baroque Works) que normalmente derrotan a Usopp antes y Sanji lo salva.

Sanji es considerado uno de los tres principales luchadores de su tripulación y son llamados "El trío Monstruoso" y posee la cuarta recompensa más alta de su tripulación (1032 millones de berries), solo superadas por los 1.100 millones de berries de Jimbe, y los 1.111 millones de zoro y los 3.000 millones de Luffy. Sanji ha perfeccionado el arte marcial de Pierna Roja Zeff quien le enseñó a pelear. Todos sus ataques (menos uno) los hace mediante sus piernas y pies. Sus extremidades inferiores son extremadamente poderosas y son capaces de destruir muros y derrotar enemigos mucho más grandes que él. Sus piernas también le confieren una velocidad y agilidad superiores, siendo capaz de correr mucho más rápido que la mayoría de los humanos. Sanji ha dicho que la razón por la cual pelea con sus piernas es por no dañar sus manos, ya que las necesita para cocinar y son la herramienta sagrada para un cocinero. Este arte marcial ficticio parece estar inspirado en la capoeira, el taekwondo y la savate, todos ellos estilos de combate que se sirven casi exclusivamente de los pies.

Todos los nombres de los ataques de Sanji están basados en platos de cocina (especialmente franceses), o bien en la forma con que un camarero atiende a un cliente.

Sanji es capaz de modificar la cara de una persona a patadas volviéndolos en personas más agraciadas, como es el caso de Wanze y Duval.

Además de ser uno de los pesos pesados de la tripulación durante un combate, Sanji puede ser un magnífico estratega si lo necesita. Una evidencia de esto se da en la saga de Baroque Works, donde supo engañar a Crocodile para que pensara que era Mr. 3 y lo hizo creer que los Piratas de Luffy habían muerto en Little Garden, también se hizo llamar "Mr. Prince" durante su plan para rescatar a su tripulación que estaba prisionera en el casino Rain Dinners en Arabasta. Sus habilidades en esta área se muestran de nuevo en la saga de Enies Lobby, donde se las arregló para saber el paradero de Robin y también eligió pelear en el techo del tren para que Sogeking tuviera línea de tiro clara. Sus dotes tácticas aparecieron de nuevo cuando cerró las Puertas de la Justicia, dándole a su tripulación la oportunidad de escapar de la Buster Call.

Es un excelente usuario del Houchou Sabaki, estilo de manejo de cuchillos y los utilizó como arma dentro de Umi Ressha para derrotar al Ramen kenpo fukumen spank de Wanze, después de esto alega que un cuchillo no es una espada y que no se debería utilizar para cortar personas, con lo que no se le ha vuelto a ver utilizando esa técnica.

También tiene un gran poder para lanzar a sus compañeros contra otros adversarios, usando una técnica llamada Armée de l'Air. Dependiendo de a quien lance, la técnica tendrá un nombre diferente al final. Por ejemplo, si lanza a Luffy será Gomu Shot; a Zoro, Power Shot y a Chopper, Rozeo Shot. En la séptima película usó Hana Shot, lanzando una bola de cañón que previamente había lanzado Usopp desde el Going Merry, y en la saga de Thriller Bark usó Robo Shot sobre Franky, aunque este ataque fue de relleno, ya que en el manga no existe.

Se le puede sumar como habilidad que puede sentir cuando alguna mujer de la tripulación es golpeada, el inmediatamente corre salvarla como fue el caso de Nami en la Isla submarina donde por un Golpe De Onda se cae, Sanji corre a pelear directo contra Wadatsumi que fue el qué la provocó. Una habilidad es tal vez la motivación en la saga de Thriller Bark cuando se le revela que Nami ha sido raptada él se enciende en llamas de rabia. Y entre más le revelaban información sobre que le ocurrió a Nami, él más y más se iba envolviendo en llamas al punto que su flama alcanzaba varios cientos de metros, esto hizo que Sanji se enfureciera hasta tal punto que dejó a los compañeros tirados para saltar un precipicio envuelto en llamas de ira.

Recientemente en la pelea contra los Nuevos Piratas del Sol se puede observar que ha aprendido dos técnica parecida al Geppo (una técnica del CP9) llamada Skywalk (Caminata del Cielo) y la Blue Walk (Caminata Azul) que hace que nade a una velocidad comparable a la de un Tritón, ambas técnicas las aprendió huyendo de los Okamas en el reino Kamabakka.

Diable Jambe 
Aparte del estilo Pierna Roja, durante el incidente en Enies Lobby, Sanji demostró un nuevo ataque llamado Diable Jambe (en francés: "Pierna del Diablo", aunque el kanji puede ser interpretado también como Viento del Diablo), el cual consiste en girar a gran velocidad sobre una de sus piernas al grado que llega a ponerla rojo vivo debido a la fricción. En este modo todo lo que el golpee con su pierna recibirá al instante, aparte de la fuerza de la patada, una intensa quemadura. Sanji usó esta habilidad en su pelea contra Jabura, en la cual sus ataques no eran tan efectivos debido al Tekkai (técnica defensiva de los CP9 que consiste en volver el cuerpo tan duro como el acero. Con el calor de esta nueva habilidad, Sanji superó su incapacidad de romper el Tekkai quemando a Jyabura en adición a la poderosa patada.

La técnica suprema de este modo se llama "Diable Jambe: Flambage Shot" que consiste en, además de la patada, un efecto de giro a la hora de golpear. Sanji golpea con su pierna en llamas en la cabeza al enemigo mientras ambos se encuentran en el aire.

La segunda vez que se le vio utilizar esta técnica fue durante la pelea contra Gecko Moria y Oz, en la que usó una técnica del Diamble Jambe llamada "Diable Jambe: Extra Haché" que le sirvió para alejar a Gecko Moria de Robin y seguidamente usó "Diable Jambe: Frit Assortie" para evitar el "Gommu Gommu no Bazooka" de Oz. La última vez que lo vimos en acción en el anime, fue en su pelea con toda la banda contra el Pacifista PX-4, que usó en un ataque combinado con Luffy y Zoro llamado "Mouton Jet Roppyaku Pondo Cannon".

Sin embargo, Sanji no puede realizar esta técnica por mucho tiempo, ni varias veces. El defecto que tiene, es precisamente que si la realiza varias veces, Sanji corre el riesgo de quebrarse una pierna, debido a que esta no aguantará la presión a la que es sometida.

En el manga se muestra como, dos años después, Sanji es capaz de usar su Diable Jambe sin necesidad de dar vueltas para friccionar su pierna y que esta se caliente, e incluso puede hacer esta técnica bajo el agua. Aun así, TOEI Animation insiste en hacer que Sanji dé vueltas para friccionar su pierna  incluso bajo el agua, donde no hay ninguna superficie para hacerlo. Sanji muestra su Diable Jambe: Bien Cuit Grill Shot y su Diable Jambe: Poêle à Frire Spectre.
Igualmente puede utilizar esta técnica en el aire mientras utiliza el Geppou (una de las técnicas de la habilidades Rokushiki utilizadas igualmente por el CP9).

Recientemente en el manga, Sanji puede estar envuelto en llamas para aumentar más su poder destructivo, recordando su lugar de entrenamiento en el cual según él "fue un infierno" al ser perseguido por los Okamas, su ataque es llamado Hell Memories (Memorias del Infierno), en la cual derrota a Wadatsumi que termina envuelto en llamas.

Según Eichiro Oda, Sanji puede resistir el calor de su técnica porque es un Chef que pasa mucho tiempo en la cocina y como sus piernas están siempre a la altura de los hornos Sanji ha adquirido una resistencia al calor.

Sky Walk (Time Skip)

Se dice que Sanji estuvo en una Isla de Okamas y fue entrenado por el/la Rey/ina llamado One Piece Personaje / IvanKov de los Okamas en la Isla Rosa.
Allí después de huir de los Okamas día y noche consiguió una técnica nueva llamada Sky Walk en la que se ve por primera vez en la Isla Gyojin, esta técnica consiste en volar por el aire a gran velocidad, se ve por primera vez en Ennies Lobby y el personaje que la utiliza es Robb Lucci del (CP9).

Ifrit Jambe
Recientemente En el Manga se reveló que Sanji originalmente pertenecía a una familia de criminales del Norte Blue llamados el Germa 66, Su padre Vinsmoke Jubge modifico genéticamente a Sanji y a sus hermanos para que tuvieran habilidades sobrehumanas y carencia de emociones, Sin embargo Sanji fue el único que no sucumbió a las modificaciones (gracias a la intervención de su madre). Durante la batalla de Onigashima, especialmente durante su pelea con Queen, comenzó a sentir los efectos de las modificaciones debido en parte por usar su Raid Suit,(traje de batalla que usa la familia Vinsmoke), por lo que Sanji se vio obligado a destruirlo. durante la pelea final con Queen, Sanji muestra su nueva habilidad llamado "Ifrit Jambe", cuya técnica combina la dureza de su exoesqueleto y su Busoshoku Haki perfeccionado, y la temperatura de su Diable Jambe, con el cual fue suficiente para acabar con Queen. Es similar al Diable Jambe pero el fuego es un color celeste cómo se muestra en el manga.

Historia

Pasado 
Cuando era todavía un niño, Sanji trabajaba de aprendiz de cocinero en un barco de lujo, cuando este fue abordado por la terrible tripulación del capitán Zeff "Pierna Roja". Durante el abordaje, Sanji cayó al agua, perdiendo el conocimiento; fue rescatado por Zeff debido a que el joven Sanji compartía su sueño de encontrar el All Blue. Al recobrar el conocimiento, Sanji despierta en una isla rocosa junto a Zeff, quien le informa que ambos barcos fueron tragados por la tormenta. Zeff le da un saco de comida a Sanji y este le increpa a Zeff por tener un saco más grande a lo cual le responde que él necesita más comida por ser mayor. Zeff, quien no deseaba morir, se rompe una pierna con una piedra y se la come (en el anime, se la rompe para salvar a Sanji del mar). Después de cinco días en la isla, un barco la rodea y Sanji le hace señales, pero termina viéndolo irse. Luego de 70 días, Sanji va a ver al viejo y ve que este tenía su saco aún lleno, pero luego se da cuenta de que dentro había oro y eso no podía salvarlo. También, a Zeff le falta su pierna derecha, respondiendo que se la ha comido para ayudarlo para que, en un futuro próximo, él vaya al Grand Line y encuentre el All Blue. A Zeff se le ocurre la idea de un restaurante; Sanji lo apoya y le pide que no se muera. Al cabo de 85 días, ambos son encontrados moribundos y recogidos por un barco ,más tarde pusieron el primer restaurante en el mar del este llamado Baratie.

Encuentro con Luffy 
Sanji aparece por primera vez en la serie, cuando Luffy llega al Restaurante Baratie, el restaurante flotante en que Sanji trabajaba de cocinero, mientras el resto de la tripulación continuaba en el Going Merry. Fullbody, un huésped en el restaurante, intenta hacer alardes de su galantería y es cortado por Sanji, quien lo deja en ridículo frente a su acompañante. Fullbody se las ingenia para meter una mosca dentro de su sopa y le pregunta a Sanji que qué hace esa mosca allí, a lo cual Sanji responde que no sabe nada acerca de bichos. Esto provoca la ira de Fullbody, quien destruye la mesa y echa toda la comida abajo. A continuación Sanji lo deja malherido por haber insultado a un cocinero del mar.

Luffy, quien al ver a uno de los amigos de Zoro enfermo de escorbuto había comprendido la importancia de tener un cocinero en la tripulación y estar bien alimentados, decide que Sanji debe ser el uno de sus tripulantes y el cocinero de su barco, sin embargo este no presta atención a sus idea ya que no se toma en serio a Luffy y su deseo es continuar trabajando junto a Zeff.

Después al Baratie, llega un hombre enfermo por no haber comido nada, llamado Gin. De inmediato es reconocido por sus compañeros por ser la mano derecha de Don Krieg, un poderoso y temido pirata. Aunque nadie le da comida, Sanji muestra su lado más sensible y aunque significaba un peligro, le dio de comer a Gin. Este le agradece el gesto y se marcha del lugar, para después traer a Don Krieg, a tratar de apoderarse del Baratie. Krieg pone sus demandas y le pide a Zeff que le dé comida para toda su tripulación. Zeff sabía que su restaurante estaba en peligro, pero con la misma visión de Sanji, no dejaría hambrienta a esa tripulación.

Poco después llegaría el Shichibukai Mihawk y destruiría la flota de Don Krieg. Este trataría de apoderarse del Baratie como su nuevo barco. Sanji enfurece y ve cómo Krieg se burla de Zeff. Enseguida, Krieg manda a hacerle frente a uno de sus subordinados más peligrosos: Pearl. Sanji trata de luchar con el (revelando su forma de lucha: solo con los pies), pero se ve en peligro y a punto de morir. Entonces Gin interviene y derrota sorpresivamente a Pearl, pero se ofrece a acabar con Sanji también, por lo que ambos empiezan a luchar.

El combate entre Gin y Sanji inicia muy igualado, pero pronto Gin se pone en ventaja. Sanji logra poner la balanza en medio y logra darle un gran patada a Gin en la nuca que lo deja aturdido. Gin sigue luchando y logra derrotar a Sanji, pero cuando está a punto de darle muerte, se arrepiente por lo que hizo anteriormente con él.

Esto último provoca la ira de Krieg, que manda su bomba MH5 para acabar con todos con gas venenoso. Gin le ofrece su máscara de gas a Sanji, pero el veneno le afecta a él. Luffy, furioso al ver todo esto, se ofrece para acabar con Don Krieg. Tras una dura lucha entre el y Krieg, finalmente Luffy ridiculiza a Krieg y lo derrota.

Tras la victoria de Luffy sobre Don Krieg, Sanji decide acompañar a Luffy en su aventura de convertirse en Rey de los Piratas, tras haber escuchado a Zeff decir que quería que fuese al Grand Line, ya que su sueño estaba ahí. Así que Sanji toma el puesto de cocinero en la tripulación de Luffy. La razón por la que se unió a Luffy es porque quiere encontrar el legendario mar All Blue.

En Arlong Park 
Luego de unirse a la tripulación de Luffy, Sanji y Luffy se dirigen hacia Arlong Park, pues Nami había robado el barco y los había traicionado. Durante el trayecto, Sanji y Luffy vencen a Moh-Moh y lo utilizan para llegar más rápido.

Luego que Nami le pidiera ayuda a Luffy, se dirigen hacia donde se encuentra Arlong y Sanji tiene como oponente al tritón Kurobi, quien le causa dificultades dentro del agua. Pero el salir de esta Sanji lo ataca con una serie de patadas por haberse burlado de su caballerosidad. Sanji lo ataca con su "Mutton Shot", el cual lo acaba por completo y termina diciendo que un pez jamás le ganaría a un cocinero. Trataría de detener a Arlong, pero es derrotado por este y es entonces cuando se da cuenta de que Luffy es el único capaz de vencerlo. Se mete de nuevo al estanque, evadiendo un fútil intento de Hatchan por acabar con él, y rompe el cimiento en el que estaba atrapado Luffy. Ya liberado, solo se queda como espectador de la derrota de Arlong a manos de un enfurecido Luffy.

Baroque Works 
Luego de la derrota de Arlong, Sanji y los otros consiguen llegar al Grand Line, donde conocen a dos extrañas personas. Una de las cuales resulta ser la princesa Nefertari Vivi, quien (luego de un incidente en un pueblo llamado Whiskey Peak) necesita ser llevada a su reino Arabasta, pues corre un grave peligro de golpe de Estado debido a una organización criminal llamada Baroque Works liderada por el Shichibukai Crocodile.

La tripulación accede y continúan viajando en dirección a Arabasta. En el camino llegan a una isla llamada Little Garden, donde Sanji reta a Zoro a una competencia de cacería. Mientras los demás peleaban contra un agente de Baroque Works llamado Mr.3, Sanji encuentra una casa oculta en el bosque donde recibe una extraña llamada de Crocodile a quien engaña haciéndole creer que él era Mr. 3. Luego de la victoria de los Sombrero de Paja, todos siguen su camino hasta que Nami cae gravemente enferma. Luego que encuentran una isla llamada Drum y comienzan a buscar a un doctor, Sanji acompaña a Luffy (quien iba cargando a Nami) a escalar la montaña en la cima de la cual vivía la única doctora de la Isla.

Con Wapol derrotado y Nami curada, Luffy le pregunta a Chopper si quería unirse a la tripulación y este acepta. Entonces la tripulación sigue su camino hacia Arabasta para impedir la caída del reino.

Arabasta 
Sanji y los demás llegan a Arabasta, anclan el barco en la costa y se adentran en el país en busca de Crocodile. Eventualmente llegan a una ciudad llamada Rain Base, donde Luffy y los otros (menos Sanji y Chopper) son capturados por Crocodile.

Al saber que Crocodile tenía atrapada a la tripulación, Sanji (utilizando su apodo de "Mr. Prince") le tiende una trampa a Crocodile, usando a Chopper como señuelo, mientras él rescataba a la tripulación. Mr. 3 es vencido de nuevo, esta vez por Sanji en el trayecto.

Durante la batalla final, Sanji tiene como principal oponente a Mr 2 Bon Kure, el cual utiliza su habilidad para convertirse en Nami y aprovecharse de la debilidad de Sanji hacia las mujeres. Sanji comprende que Bon Kure no puede usar su Ballet Kenpo convertido en Nami y lo ataca en el momento justo. Después de numerosos golpes y patadas Sanji utiliza su "Veau Shot", lo cual acaba con Bon Kure.

Skypiea 
Sanji tiene poca participación en esta parte de la historia. Él y la tripulación llegan a Skypiea y conocen a Conis, quien les habla de la tiranía de Enel. Después que Nami, Zoro, Robin y Chopper fueran llevados al altar de sacrificio, parte junto con Usopp y Luffy hacia Upper Yard (la tierra sagrada donde vivía el Dios Enel) para rescatarlos a todos. En el camino se encuentran a Satori uno de los sacerdotes de Enel y lo derrotan luego de una breve pelea. Cuando encuentran a los demás y se ponen de acuerdo en el plan de acción, Sanji, Nami, Usopp, Gan Fall y Pierre se van en el Merry hacia la costa para esperar a que el otro grupo (liderado por Luffy) regresen con el oro.
Sin embargo, de manera sorpresiva Enel aparece en el barco y derrota rápidamente a Sanji usando sus poderes de Fruta del Diablo.

Sanji recupera la consciencia mucho tiempo después pero justo en el momento necesario en que Enel se llevaba a Nami en su arca. Sanji y Usopp rápidamente hacen un plan e irrumpen en el Arca Maxim, donde logran rescatar a Nami, pero una vez más, Sanji resulta fulminado por Enel.

Más tarde y ya con Enel derrotado, acompaña a Luffy a conseguir algo de oro y durante su huida de Skypiea se despidió llorando de Conis y su padre.

De nuevo el Mar Azul 
Luego de regresar del cielo, Sanji y los otros llegan a una isla llamada Long Ring Long Land donde son retados por Foxy el Zorro Plateado a un juego llamado Davy Back Fight en el cual se juega para ganar personas de la tripulación contraria. Sanji participa en la segunda ronda, junto con Zoro. El juego llamado Groggy Ring, que consiste en meter al jugador-pelota contrario en la portería y conseguir un gol es ganado por el dúo Sanji y Zoro y así consiguen recuperar a Chopper que había sido adquirido en la ronda anterior.
La tercera ronda del Davy Back Fight fue la pelea entre Luffy y Foxy, que Sanji presenció junto a Nami, Robin, Zoro, Chopper y Usopp.

Poco después del término del Davy Back Fight y de la victoria de Luffy sobre Foxy, mientras se encontraban aún en Long Ring Long Land junto a la casa de un viejo local, se encuentran con el almirate Aokiji. Aokiji les cuenta la oscura historia de Robin, y rápidamente comienza a pelear contra los Sombrero de Paja.
Sanji trata de golpear al almirante pero este le congela una pierna. Luffy les pide a él y a Zoro que lo dejen pelear solo contra el almirante; Sanji y Zoro aceptan y se van al barco a cuidar a Robin, quién había sido completamente congelada por Aokiji.

Robin y Luffy (quién había sido derrotado por el almirante) se recuperan y la tripulación sigue su camino por el mar, donde encuentran a una gigantesca rana nadando de crawl y conocen a la operadora del puesto de guardia del Tren Marino, quien les da el camino a la ciudad de Water 7, pues los Sombrero de Paja buscaban un carpintero que se uniera a la tripulación y compusiera el Going Merry.

Water 7 
Luego de un incidente en que una banda conocida como Franky Family le roba a Usopp el dinero conseguido en Skypiea, Sanji, Zoro, Chopper y Luffy van a la Franky House a vengarse por lo que le hicieron a Usopp. Una vez en la Franky House, derrotan a todo su ocupantes y ya que destruyeron el edificio Luffy les dice que ha decidido cambiar de barco.
Preocupado porque Robin había salido y no había vuelto en mucho tiempo, Sanji es testigo de la pelea entre Luffy y Usopp (pues Usopp había renunciado a la tripulación debdo a la decisión de Luffy de cambiar de barco) que irremediablemente llevaría a la separación de Usopp y el abandono del Going Merry.
Al día siguiente, con Robin aún desaparecida, Sanji y los otros se enteran que se les acusa del intento de asesinato del alcalde de Water 7 y dueño de la compañía de carpinteros de barcos Galley-La, Iceburg. Preocupado por el bienestar de Robin, sale junto a Chopper a buscarla y luego de advertir indirectamente a Usopp acerca de la peligrosa tormenta Aqua Laguna, encuentran a Robin, quien les dice que no va a regresar y que ha dejado la tripulación.
Sanji decide que Robin mentía y le dice a Chopper que vuelva con los demás pues él tiene un plan y luego los verá. Chopper regresa con Luffy y los otros llevando las funestas noticias. Luffy propone irrumpir en la mansión de Galley-La para aclarar las cosas. Durante el asalto, la tripulación se entera de la conspiración de Robin y que está dispuesta a sacrificarse para que los Sombrero de Paja puedan salir a salvo de la ciudad. Robin es conducida en el Tren Marino entonces a la Isla Judicial Enies Lobby, desde donde se le enviará a prisión.

La tripulación decide que irán a rescatarla y todos (menos Sanji) salen en su búsqueda. Mientras tanto, Sanji había dado con el paradero de Robin y llega justo a tiempo para ver cómo es introducida en el Tren Marino que la llevaría a Enies Lobby (también ve que Usopp y Franky son llevados por los agentes del gobierno).
Entonces se infiltra al Tren Marino, donde Robin es llevada, cuando este está por partir. Luego de derrotar a algunos agentes y marinos, Sanji encuentra a Usopp y a Franky, a quienes libera y cuenta la situación. Los tres continúan por los vagones del tren con el objetivo de recuperar a Robin, pero les sale al paso el agente del CP7 Wanze, quien seguidamente iniciará una pelea con Sanji. Durante una pelea curiosa y graciosa, Sanji derrota a Wanze, Franky derrota a Nero y Usopp (como Sogeking) llega secretamente al vagón donde estaba Robin.

Finalmente, Sanji y los demás logran llegar al vagón donde se encontraba el CP9, pero Robin les dice que no quiere que a salven. Sogeking alcanza a lanzar una bomba de humo que les da la oportunidad de tomar a Robin y desenganchar los vagones para poder escapar. No obstante, Robin los ataca y luego el agente Blueno usando sus poderes de Fruta del Diablo llega al vagón para derrotar a Sanji y llevarse a Robin. Franky había intentado ganar tiempo, pero fue capturado también.

Enies Lobby 
En Enies Lobby, Sanji se encuentra originalmente con Califa, quien aprovecha la situación en el que Sanji no podía golpear a una mujer, por su caballerosidad. Sanji incluso trataba de invitar un té a Califa, esta aceptó, pero Sanji comprende que debe quitarle su llave. Califa no se amilana, y aunque Sanji está a punto de derrotarla, simplemente Sanji no puede hacerlo y se deja vencer por un Golden Awa de la CP9. Finalmente Nami lo regaña por el hecho de dejarse vencer tan fácilmente y enseguida, ella empieza la lucha. Sanji, mientras tanto, se quedaba drenado de sus fuerzas e inconsciente.

Durante la pelea de Nami contra Califa, a Sanji le cae una enorme bañera que le permite liberarse del hechizo de la fruta del diablo de Califa. Recuperado, Sanji llega a tiempo de evitar que Jabra, miembro del CP9, asesine a Usopp, diciéndole que él se encargará de la situación, mientras Usopp iba a rescatar a Robin. Sanji comienza a pelear contra Jabra y este le ocasiona problemas al usar el Tekkai Kempo, pero Sanji consigue golpearlo a pesar de todo. Jabra, viéndose derrotado, recurre a una estrategia inútil: tratar de engañarlo, diciendo que Robin es su hermana, tirándole la llave. Jabra cuenta una falsa historia de cómo fue Robin capturada. Por un momento, Sanji se cree la mentira, pero en realidad solo fingía para darle otro golpe a Jabra. Este enfurece y trata de usar el Tekkai Kempo pero Sanji logra robarle la llave. Jabra no se da por vencido y logra atestarle a Sanji unos devastadores golpes. Entonces, el CP9 comienza a burlarse de Robin y de los inútiles intentos de Sanji por salvarla.

Sanji enfurece y le dice a Jabra que el momento de burlarse de él ya ha terminado y revela que es su turno. Enseguida, Sanji empieza a girar sobre su pierna derecha de forma violenta. Jabra cree que Sanji se está burlando de él y le prepara un Jusshigan, pero después, Sanji se detiene y revela que su pierna está tan caliente, que está al rojo vivo. A este estado, Sanji lo bautiza como Diable Jambe. Jabra no puede creer lo que ve y Sanji le arroja una patada; Jabra trata de defenderse con un Tekkai pero este es inútil y recibe de lleno la patada. Sanji prepara su taque final, pero Jabra lo esquiva y le da de lleno con el Jusshigan. Pero Sanji, aprovechando que Jabra estaba ocupado tratando de tirarlo, le da el golpe final: Diable Jambe: Flambage Shot.

De regreso a Water 7 
Navegando a bordo del Going Merry, todos logran escapar de Enies Lobby a salvo y eludir la Buster Call. Sin embargo, luego del escape, Iceburg llega a bordo de un barco de Galley-La justo a tiempo para recoger a los Sombrero de Paja, pues el Going Merry súbitamente se parte en dos. Luffy y los otros le hacen un funeral vikingo al barco y tristemente le dicen adiós.

Sanji cocinó durante la fiesta en Water 7 que organizaron los Sombrero de Paja y sus aliados. Más tarde, sanji recibe su primera recompensa de 77.000.000 de berries y es llamado "Pierna Negra", pero su cartel de búsqueda es un dibujo mal hecho ya que el fotógrafo de la marina fue incapaz de conseguir una foto suya al olvidar quitarle la tapa a la cámara. Esto molestó terriblemente a Sanji, ya que deseaba tener una recompensa con una buena foto para que las chicas lo admiraran.

Después, Sanji ayudó a defender su nuevo barco, el Thousand Sunny (diseñado por Franky) del ataque de Garp.

Asalto al Thriller Bark 
Luego de navegar por algún tiempo en el Thousand Sunny, Sanji y el resto de la tripulación se encontraron un misterioso barril flotando en el mar. Luego de abrirlo, y que una bengala saliera disparada del mismo, entran misteriosamente en un banco de niebla donde se topan con un gigantesco y maltrecho barco fantasma.

Sanji, Nami y Luffy fueron a investigar el barco fantasma, donde se encuentran a un esqueleto viviente llamado Brook. Luffy le pregunta a brook si desea unirse a su tripulación, a lo que rápidamente acepta. Esto dejó a Nami y Sanji sin palabras. Luego de conocer la historia de Brook y de quedar atrapados en el Thriller Bark, Sanji y el resto de la tripulación deciden ir en busca de Nami, Usopp y Chopper quienes habían dado un paseo en el Mini-Merry 2 y no habían regresado aún. Sin embargo, antes de poder siquiera bajar del barco, son atacados por una cosa invisible. La cosa detiene a Sanji mientras estaba saltado fuera del barco y lo azota contra los lados del mismo. La cosa se va luego de un momento.

Momentos después que el barco es atrapado en una gigantesca red, Sanji y los demás bajan a la isla y comienzan a buscar a Nami, Usopp y Chopper. Luego de derrotar a algunos zombis, su grupo encuentra a un viejo que parecía un zombi, quien les pide que derrotan a quien les ha robado las sombras, el Shichibukai Gecko Moria. Eventualmente encuentran un castillo donde comienzan a explorar y tras una breve pelea, Sanji desaparece misteriosamente. El resto de la tripulación lo encuentran mucho tiempo después en el Thousand Sunny, junto a Zoro y Luffy quienes habían desaparecido también). Luego de enterarse su sombra había sido robada (y la de Zoro y Luffy), Sanji alcanza las más altas cimas de la ira cuando se entera que Nami había sido secuestrada por la cosa invisible, quien quería casarse con ella. Luego de otra explosión de rabia al saber que la cosa invisible había visto desnuda a Nami, Sanji sale rápidamente en busca de la navegante y encuentra a Absalom (la cosa invisible) justo a tiempo para evitar la boda. Sanji derrota a Absalom rápidamente.

Sanji se une a los demás Sombrero de Paja (menos Nami y Luffy) para pelear contra Oars. Durante el ataque, Moria entra al cuerpo de Oz y comienza a causarles muchos problemas a los piratas, es entonces cuando Moria, en un hábil movimiento, roba la sombra de Robin. Un furioso Sanji usa su Diable Jambe para desviar un golpe del gigantesco Oars y evitar que golpee a Robin. Después es derrotado junto a Chopper por un Gomu Gomu no Gatling Gun de Oars. Las circunstancias se vuelven en contra de la tripulación y Moria los derrota a todos usando a Oars.

Sin embargo, Luffy llega por fin a la pelea usando su nuevo poder obtenido al absorber 100 sombras. Este increíble aumento de poder le permite a Luffy derrotar a Oz, pero Moria se las arregla para salir avante y comienza a luchar contra Luffy. Moria usa su mejor ataque, Shadow Asgard para terminar con Luffy, pero Luffy contraataca usando los Gears cominados para derrotar finalmente a Moria y recuperar las sombras de todos. Entonces, Nami recuerda que otro Shichibukai, Bartholomew Kuma está también en la isla y les advierte a todos de la situación. Aunque lo hace algo tarde pues Kuma ya los estaba observando mientras le daba el reporte al gobierno sobre los Sombrero de Paja derrotando a Moria. Kuma recibe la orden de aniquilar a todos los testigos para evitar rumores de un mismo pirata derrotando a dos diferentes Shichibukai. Sin embargo, en lugar de matar a todos (lo que sin duda podría haber hecho sin problemas, considerando su insano poder), Kuma les ofrece un trato: Que lo dejen matar a Luffy y los dejará en paz. Los sombrero de Paja rechazan enérgicamente a Kuma, quien tranquilamente detona la isla entera. Sin embargo, antes que Kuma pueda matar a Luffy (quien estaba inconsciente), Zoro se levanta de nuevo y ataca a Kuma diciéndole que no le dejará tocar a Luffy. Zoro le ofrece a Kuma que lo mate a él en lugar de Luffy, cuando el Shichibukai acepta, Sanji se levanta y le dice a Zoro que tomará su lugar; pero Zoro lo noquea y recibe el ataque de Kuma.

Poco después, Sanji se une a la celebración en el Thriller Bark (excepto Zoro, quien estaba gravemente herido por su duelo contra Kuma) armonizada por el piano de Brook. Cuando Brook finalmente es aceptado en la tripulación, Sanji se conmociona, pero rápidamente se alegra por el nuevo compañero.

La tragedia de Duval 
Luego de dejar el Thriller Bark, Sanji comienza a verse muy ansioso por llegar rápidamente a Fishman Island, particularmente debido a los comentarios hechos por las personas en el Thriller Bark acerca de la existencia de sirenas en esa área. Emocionado, Sanji alcanza el clímax de la felicidad, cuando los Sombrero de Paja rescatan una sirena llamada Camie a la llegada al Red Line. Camie inmediatamente les pide que la ayuden a rescatar a su amigo Hatchan de las garras del comerciante de esclavos Duval. Aunque Sanji inicialmente pensó que era una buena oportunidad de pasar tiempo con una sirena, pronto la experiencia se convierte en una pesadilla para él.

Justo cuando llegan a la base de la banda llamada Flying Fish Riders, para rescatar a Hatchan, Sanji empieza a conocer la oscura conspiración de Duval contra él. Duval quería matar a Sanji porque el dibujo en el cartel de búsqueda de Sanji era casi igual a la cara de Duval, lo que había originado que cazarrecompensas y marinos lo persiguieran. Terriblemente molesto por una tontería como esa, Sanji comienza a pelear contra Duval y finalmente le arregla la cara (a punta de patadas), con lo que Duval queda contento y se vuelve amigo de él, pues lo había dejado inusualmente guapo.

Archipiélago Sabaody 
Luego que Duval se marcha contento, Sanji y la tripulación llegan al archipiélago Sabaody en busca del ingeniero que les ha de acondicionar el barco para su viaje a Fishman Island. Sanji, Usopp y Franky permanecen en el barco, cuando Sanji recibe una llamada urgente de Chopper diciendo que Camie había sido secuestrada. Rápidamente, Sanji llama a Duval y a los Flying Fish Ryders para que los ayuden a buscarla. Sin tardanza, y gracias a la intervención de Duval, encuentran a Camie en una Casa de Subastas donde venden personas como esclavos. Camie es subastada y comprada por el Noble Mundial Charloss Sei, pero luego de un incidente, Luffy lo golpea y por fin rescatan a Camie, gracias a la intervención de Sylvers Rayleigh.

El acto de golpear a un noble es castigado por un Almirante, por lo que rápidamente salen de la casa de subastas, pero son interceptados por los marinos. Luego de derrotarlos, Sanji y los demás se cruzan con quien parece ser Bartholomew Kuma, e inmediatamente inician una pelea. El y toda la tripulación se enfrentan a un "Kuma Pacifista" (una copia del original Bartholomew Kuma) y finalmente Luffy le derrota.

A pesar de esto, el Almirante Kizaru, su subordinado Sentoumaru y otro Kuma Pacifista aparecen en escena obligando a la banda de los Sombrero de Paja a huir separados en tres grupos. Sanji escapa junto a Nami y Franky, pero entonces Kizaru ataca y deja malherido a Zoro. Cuando el almirante se dispone a rematar al espadachín este es salvado por Silvers Raileigh. Ussop y Brook intentan escapar con Zoro a cuestas pero el Kuma Pacifista les intercepta. Sanji deja a Nami y a Franky para enfrentarse a él. El Kuma Pacifista tumba a Brook y cuando va a hacer lo propio con Ussop y Zoro, Sanji le propina una brutal patada. A pesar de ello, Sanji se confiesa a sí mismo que está agotado y que no puede propinar un golpe más sin partirse una pierna.

La batalla es interrumpida en última instancia por la aparición del verdadero Bartholomew Kuma. Quién rápidamente se encarga de Zoro, haciéndolo desaparecer con sus poderes. El Pacifista lanza una serie de rayos de energía que atraviesan a Usopp y a Sanji dejándoles malheridos.

Cuando el Pacifista se dispone a eliminar a Sanji, Brook y Usopp, es desaparecido por Bartholomew Kuma, quien inmediatamente desaparece también a Brook. Un Sanji furioso se lanza al ataque pero no consigue hacerle nada y termina siendo desaparecido por Kuma luego que este desvaneciera también a Usopp.

Reino Kamabakka 
Por el poder de Kuma, Sanji ha aterrizado en la isla de Momoiro del Reino Kamabakka, donde la tierra es de color rosa y ocupado por Okamas (tanto en animales y humanos). Sanji fue visto huyendo en con horror de un grupo de okamas siguiéndolo preguntándole si él era "uno de ellos". Lo persiguieron a través de la playa y por el castillo. Más tarde, parece que de alguna manera los okamas alcanzaron a Sanji y lo obligaron a ser "uno de ellos". Sanji se ve en un vestido de volantes, con una peluca rizada, zapatos de tacón alto y grueso maquillaje retozando como los travestis. Las venas de la cabeza y el brazo sugieren que todo esto puede estar en contra de su voluntad, pero Oda aún no ha revelado los detalles de la situación de Sanji.

Sanji se volvió a ver de nuevo en su antiguo yo al tratar de convencer a Ivankov que forma parte de la tripulación de Luffy. Ivankov no le cree a Sanji a causa del mal dibujo de su Cartel de se busca. Ivankov también declara que se negará a decirle algo a Sanji acerca de Luffy ya que no hay la más mínima posibilidad que sea un espía del gobierno y los marines. Sanji luego lucha contra Ivankov por un bote, pero fue en vano ya que Ivankov lo derrotó con suma facilidad. Ivankov entonces le entrega un periódico a Sanji desde la noticia de Luffy ya ha sido hecha pública. Sanji encuentra entonces algo sorprendente.

Sanji parece ser consciente de lo que está haciendo Luffy orando y sonríe al leer el artículo. Iva le pregunta a Sanji lo que encontró en el artículo, pero Sanji dice que no responderá, para gran disgusto de Iva. Después que Sanji se da cuenta de que el "Ataque de cocina" del Reino Kammabakka tiene propiedades de mejora, le dice a Iva que le diera la receta con la esperanza de utilizarlo para ayudar a sus compañeros de tripulación. Iva sin rodeos dice no a la petición de Sanji y le da al cocinero un reto para ganar la receta. Dice que desde que Sanji se niega a aprender el Kempo Newkama, el cocinero viajará por toda la isla y derrotara a los 99 maestros del Kempo Newkama, cada vez que venza a uno va a solicitar una de las noventa nueve recetas de cocina de ataque. El problema es que los habitantes de la isla lo perseguirán sin parar y trataran de vestirlo de nuevo. Si gana, Ivankov concederá todos sus deseos, incluso dándole un barco, si pierde, no hay garantía que Sanji mantendrá su virilidad. Sabiendo que no pueden reunirse con Luffy de nuevo con su nivel de lucha contra la habilidad, Sanji acepta el desafío con entusiasmo diciendo que se hará más fuerte.

Dos Años después

La Reunión de los Sombreros de Paja 
Dos años han pasado y Sanji ha conquistado el reto de Ivankov. los okamas a continuación le dan a Sanji un paseo de vuelta al Archipiélago Sabaody. Después de llegar a su destino, Sanji está encantado de ver mujeres de verdad otra vez. Los okamas le dicen a Sanji adiós y esperan volver a verlo algún día. Sanji responde dando la okamas con el dedo medio y dice que nunca volverá a la isla Peachy. Después de llegar al bar de Shakky, Sanji está furioso porque Zoro fue el primero en volver y feliz que Nami ha vuelto también. Luego es visto pidiéndole a un pescador algunos peces, pero el pescador está preocupado de un hombre de pelo verde que accidentalmente se subió a un barco pirata. Sanji, sospechando que era Zoro, le dijo el pescador que no se preocupe, cuando un gran galeón explota del agua después de ser cortado en dos por Zoro.

Sanji luego se reencuentra con Zoro, quien dijo que quería ir a la playa a pescar. Sanji furioso declaró que sería un dolor para la tripulación ir a buscarlo si se termina perdiendo y lo obligó a regresar al Thousand Sunny. Los dos luego comenzaron sus peleas habituales con Sanji amenazando a Zoro golpearlo con las piernas, entrenadas durante los dos años en el "infierno". Luego habló con Franky en el Den Den Mushi que le dijo que se reunirá en la playa en el Grove 42.

Después de recibir una llamada de Franky, Sanji le informa Zoro del lugar de reunión de los Sombrero de Paja, que están en el Grove 42. Él y Zoro inician su habitual discusión con Sanji hablándole a Zoro como un niño y Zoro diciendo que va a cortar Sanji más tarde. Ellos escuchan una conmoción proveniente de una arboleda cercana. Cuando van a investigar, se encuentran con Luffy, los Marinos, Pacifistas, y la tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja Falsos. Después de reunirse con Luffy, Sanji y Zoro rápidamente destruyen un Pacifista con una patada y una cortada, respectivamente. El Trío monstruo recién reformado a continuación, procede a la nave. En el camino, se encuentran con Rayleigh. Cuando Luffy le dijo Rayleigh que se convertiría en el rey pirata, Sanji se limitó a sonreír junto a Zoro.

Mientras el trío de monstruos sigue corriendo, se encuentran con más marinos. Perona ayuda al trío derrotando a los marinos con sus fantasmas negativos. Sanji comenzó a mirarla perversamente lo que causó que Perona le preguntara si estaba enfermo. Sanji, Zoro y Luffy son luego recogidos por Chopper y un pájaro gigante que luego voló de regreso al barco. Al ver a Robin y Nami por primera vez en 2 años, sufrió una masiva hemorragia nasal. Más tarde, cuando Boa Hancock ayuda a los Sombreros de Paja a interceptar un buque de la Marina, Sanji se "convierte en piedra" simplemente a la vista de ella y rápidamente se puso celoso de Luffy cuando se enteró que él era amigo de Hancock, y fue enviado a la isla Kuja de todas las mujeres. Luego sufrió un dolor en su corazón cuando él sintió que "sus amigos Okama le ayudaban". Con los Marinos retenidos por los nuevos aliados de los Sombreros de Paja, el equipo se sumergió hacia la Isla Gyojin.

Mientras navegaban en el océano, Sanji y la tripulación se maravillan con el lugar del mundo submarino. Mientras Nami comenzó a explicar las propiedades de la resina que se utiliza para recubrir el barco, Sanji tiene otra masiva hemorragia nasal con solo ver pasar a Nami. Sanji se impulsa de la nave cubierta y tuvo que ser agarrado y recogido por Luffy. Cuando Franky le dijo a la tripulación que tienen una deuda con Kuma, Sanji despertó y volvió a expresar su amargura de ser enviado a Momoiro mientras que Luffy fue enviado a Amazon Lily.

Viaje a la Isla Gyojin 
Con la ayuda de su vaca marina, los Piratas de Caribou se encuentran con los Sombrero de Paja y se preparan para la batalla. Caribou rápidamente pone un pie en el Thousand Sunny. Antes que su equipo lo pueda seguir, la vaca marina, que resulta ser Mohmoo, huye con miedo después de ver a Nami, Sanji, Luffy y dejando detrás a Caribou. Los Sombrero de Paja luego atan a Caribou mientras él pide misericordia. Cuando Caribou mira a Nami de una manera perversa, Sanji le da una patada. A continuación, sin demora sufre otra enorme nariz sangra al mirar a Nami y recibe una transfusión de la sangre de Chopper. Cuando se acercan al "gigantesco salto de agua bajo el agua", Sanji recupera la conciencia. Al poco tiempo son atacados por el pulpo gigante Kraken y entre todos lo derrotan. Sanji usa dos nuevas técnicas: "Blue Walk" y "Dible Jambe: Bien Cuit Grill Shot". Sanji muestra sus nuevas habilidades y técnicas para dar a Luffy la oportunidad de conseguir un golpe de knock-out. El Trío Mostroso derrota al Kraken, pero al no estar usando líneas de vida, se separan de los otros Sombrero de Paja en que el barco se va por la "cascada bajo el agua". Sanji finalmente logra volver, aunque su recubrimiento y el de Luffy habían desaparecido por lo que tuvo que compartir con el de Zoro. Él junto con todos los demás se sorprendieron al escuchar un volcán submarino empezando a entrar en erupción.

Mientras que el resto de la tripulación estaba tratando de conseguir el barco a la seguridad, Sanji estaba mirando las imágenes como parte de su terapia de rehabilitación hasta que el volcán entró en erupción. Preguntó Nami hasta qué punto estaba la Isla Gyojin y había otro sangrado por la nariz después de mirarla. Una vez que habían llegado a la Isla Gyojin empezó a pensar en todas las sirenas y sus hemorragias nasales incontrolables regresaron. Chopper le dijo que sería mejor para él que no viera a las sirenas, porque ya ellos podría causar que pierda demasiada sangre y matarlo. Sanji entonces proclamó que prefería morir al tiempo que piensa pervertidamente en sirenas que vivir una vida larga y no llegar a tener su sueño hecho realidad, tanto que impacta a Chopper y Usopp. Entonces, se quema con pasión proclamando en voz alta que lo cumplirá.

La tripulación encuentra una banda de monstruos marinos liderado por Hammond, que da a los Sombreros de Paja dos opciones: unirse a la nueva Piratas Gyoin o morir. Luffy rechaza a Hammond y el Gyojin se prepara para atacar. Franky activa Coup de Burst y la nave vuela a través de la burbuja que rodea la Isla Gyojin. El barco luego cae en una corriente y los Sombrero de Paja se separan.

Aventura en el Paraíso Submarino 
Sanji, Luffy, Usopp y Chopper se vuelven a ver en la casa de Keimi y consiguen reencontrarse con ella. Keimi les presenta a algunos de sus amigos, los quintillizas sirena. Cuando Keimi les informa que se encuentran en un dormitorio para mujeres en el Café Sirena, Sanji casi tiene un sangrado por la nariz, mientras que en su apartamento, pero se contuvo, diciendo que había jurado no tener una hemorragia nasal o desmayarse mientras estaba en la isla. Keimi entonces lleva a los cuatro Sombreros de Paja a la Cueva Sirena donde Sanji cumple con los objetos de sus sueños, hermosas sirenas. Cuando una sirena toma su mano y lo saluda, Sanji comienza a llorar lágrimas de alegría, diciendo que había encontrado el All Blue, y que este es el día que iba a morir y no podía saber, un grado de felicidad de otra manera.

Sanji luego juega con las sirenas con una expresión perversa en su rostro. Sanji feliz afirma que va a vivir en la Isla Gyojin. Los cuatro Sombreros de Paja luego se esconden cuando una góndola real llega a la cueva sirena. Una sirena se esconde con Sanji abrazándolo, empujando sus pechos en la cara de Sanji. Los hermanos Neptuno aparecen en busca de la gente que entró ilegalmente en la Isla Gyojin. Las sirenas niegan haber visto a cualquier intruso. Mientras los hermanos Neptuno se van, Sanji no pudo contenerse por más tiempo y expulsa una gigantesca cantidad de sangre saliendo de su nariz en forma de una sirena en una pose sexy, obligando a los Sombreros de Paja revelarse. Desde que Chopper no tenía sangre del tipo de Sanji izquierda (debido a los acontecimientos anteriores y superiores a su rareza), Luffy, Usopp, y Chopper comienzan a pedir una donación de sangre para salvar a Sanji, que está experimentando una pérdida crítica. Hammond y su grupo a continuación, aparecen y cuentan la historia de cómo Fisher Tiger murió y que hay una regla que impide que los seres humanos y Gyojins compartan sangre. Los piratas Gyojins intentan capturar a los cuatro Sombreros de Paja, pero Luffy los repele. Keimi roba la góndola real y transporta a los Sombreros de Paja al puerto de la ciudad, donde la mayoría de los seres humanos se encuentran en la isla.

En el puerto de la ciudad, los Sombrero de Paja con suerte encuentran donantes de sangre para Sanji. Después que Sanji despierta, se horroriza al ver que sus donantes de sangre son dos okamas, Splash y Splatter.

Posteriormente, los Caballeros llegan a detenerlo a él y Chopper, debido a la predicción de Madame Shirley y debido a la falsa acusación por los secuestros de sirenas. Después que Chopper derrota a algunos de los caballeros, Sanji le dice que él va a ver a la princesa sirena. Chopper regaña a Sanji, diciéndole que su belleza al instante lo matará.

Sanji derrota a continuación al resto de los Caballeros Armados. Sanji expresa su decepción de tener que renunciar a su oportunidad de ir al Palacio Ryugu, ya que trataban de esposarlo. Chopper regaña a Sanji de exagerar las cosas, pero Sanji vuelva a encajar diciendo que lo hecho está hecho, complementando antes de él en su Kung-fu Point. Sanji y Chopper luego encuentran a Hatchan herido, que les advierte de un inminente ataque de los Nuevos Piratas Gyojin.

Chopper entonces tiende las heridas de Hatchan, mientras que el médico y Sanji son acusados por los ciudadanos de Isla Gyojin. Mientras que los ciudadanos exigen la devolución de las sirenas secuestradas, Sanji trata de explicar que no secuestraron a nadie. Mientras flotaba por encima de Coral Hill en la parte superior de Megalo, Luffy los ve y salta a su encuentro. Megalo, quien mantenía a la Princesa Shirahoshi en la boca, llega a su límite y la escupe hacia fuera. Mientras que los ciudadanos al instante celebrar esto como un secuestro de la princesa sirena, Chopper le grita a Sanji no dar la vuelta o de lo contrario va a tener otra hemorragia nasal. Al final volteo y por alguna razón se convirtió en piedra, con una actitud graciosa. Después de ello, se cura y ya puede ver "normalmente" a las mujeres sin sufrir ataques de hemorragia.

Peleas importantes

Victorias 
Sanji suele enfrentarse a los contrincantes que utilizan algún estilo de lucha cuerpo a cuerpo (con piernas y también giratorio de cabeza a patadas). Sanji ha derrotado a numerosos enemigos como: Fullbody, Pearl (de la Banda de Krieg), a Koorobi (de la banda de Arlong), Mr.13, Miss Friday(los Unluckies), Mr. 3 y Mr. 2 (de Baroque Works); a Wanze, a Jerry, a Jyabura (del Cipher Pol 9), a Sarukou de la Acchino Family, al líder de los Tobiou Ryders: Duval, y a Absalom; Venció con a Satori (Sacerdote de Enel), junto a Zoro jugó el Groggy Ring contra Hamburg, Big Pan y Pickles; y junto a los demás Sombrero de Paja, a Oz (en el Thriller Bark), y PX-4 una copia de Bartholomew Kuma junto con Luffy y Zoro. Recientemente ha derrotado al Px-7 junto a Zoro, y, en la plaza Gyoncordia derrotò a Wadatsumi con la ayuda de Jinbe.

Derrotas 
Sanji también ha sufrido varias derrotas. Lo han derrotado: Gin, Enel, Califa (contra quien se dejó ganar), Caroline,Perona,Bartholomew Kuma y Donquixote Doflamingo.

Sanji por su código moral no puede vencer a ninguna mujer en el mundo; puesto que si el enemigo es una mujer él se queda completamente quieto. Como la pelea con Califa o cuando casi muere por hemorragias en la isla submarina. Se vuelve sumiso y de actitud complaciente hacia cualquier mujer, llegando estas a asustarse por su actitud.

Diseño del personaje 
 Su nombre significa "Las 3", la hora de comer (San-ji = Las 3; San = 3, Ji = Hora).
 En un principio se iba a llamar Naruto, pero Eiichiro Oda tuvo que cambiarlo debido al en aquel momento reciente personaje de Masashi Kishimoto.
 Sanji está inspirado en el Sr. Rosa, de Reservoir Dogs, interpretado por el actor Steve Buscemi.

Censura 
En el manga y anime original, Sanji fuma sin remedio. En la versión americana (de 4Kids), Sanji es editado para que en lugar de cigarros, tenga en la mano una piruleta o papaleta. Para la versión de FUNimation el cigarro y la paleta fueron eliminados de todas las escenas.

Crossovers 
 Sanji aparece en un especial de Shonen Jump donde Goku y Luffy llegan a salvar Tokio y Odaiba de un ataque realizado por Enel.
 Sanji tiene una participación en Cross Epoch, historia de un solo capítulo dibujada por Akira Toriyama y Eiichirō Oda, donde aparecen también otros personajes de One Piece y Dragon Ball.

Véase también 
 Piratas de Sombrero de Paja

Referencias 

Personajes de One Piece
Francia en la ficción
Cocineros de ficción